Laurus peut-être :
 un genre de laurier.
 le Groupe Laurus, un groupe de distribution néerlandais.